Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 18. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу светског првака освојену у Бирмингему 2018. бранио је Вил Клеј из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 такмичара из 10 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2) 
  (2)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у троскоку за мушкарце пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих троскокаша у мушкој конкуренцији у дворани пре почетка такмичења (18. март 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 18. марта 2022. године у 12:15. Сви атлетчари су  извели по 3 скока, 8 најбољих још 3 скока.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани